Anglii:
 Beeston – miasto w hrabstwie Nottinghamshire
 Beeston – stacja kolejowa w miejscowości Beeston, w hrabstwie Nottinghamshire, w Anglii
 Beeston – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire
 Beeston – miejscowość w hrabstwie Cheshire
 Beeston – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Beeston – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire
 Beeston Regis – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Beeston St Andrew – miejscowość w hrabstwie Norfolk
 Beeston St Lawrence – miejscowość w hrabstwie Norfolk